Giraldo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Giraldo (ort), Antioquia, 
 Giraldo (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar